Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2003 (anglais : Hong Kong Sevens 2003) est la  étape la saison 2002-2003 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 28 et  au Hong Kong Stadium à Hong Kong, en Chine.
La victoire finale revient à l'équipe d'Angleterre, battant en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 22 à 17.

Équipes participantes 
24 équipes participent au tournoi :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Plate

Bowl

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Ugo Monye (8 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  John Buchholz (53 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2003
2003 à Hong Kong
Rugby à sept en 2003
Sport en mars 2003
Sport en Chine en 2003